Nouzha peut faire référence à :
 Nouzha Skalli (1950 -), une ministre marocaine ;
 El Nouzha, l’aéroport d’Alexandrie en Égypte.